Vallon kan syfta på:

 Valloner – en franskspråkig folkgrupp i Belgien
 Vallonsmide – en äldre härdfärskningsmetod för framställning av smidbart järn
 Vallonska – ett romanskt språk

Geografi

Belgien 
 Vallonien – en av tre federala regioner

Frankrike 

 Vallon-en-Sully, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vallon-Pont-d'Arc, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vallon-sur-Gée, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,

Se även 
 Marcillac-Vallon – en kommun
 Marcillac-Vallon (kanton) – en kanton
 Saint-Christophe-Vallon – en kommun
 Chapelle-Vallon – en kommun
 Septèmes-les-Vallons – en kommun
 Saint-Ouën-des-Vallons – en kommun
 Semur-en-Vallon – en kommun
 Fromeréville-les-Vallons – en kommun

Schweiz 

 Vallon, Fribourg, ort och kommun i kantonen Fribourg, 
 Vallon de Saint-Imier, en dalgång i Jurabergen,

Seychellerna 
 Beau Vallon – ett distrikt

Se även 
 Valloner i Sverige